Altes Schützenhaus steht für:

 Altes Schützenhaus (Bern), Schweiz
 Altes Schützenhaus (Schwäbisch Hall), Baden-Württemberg
 Altes Schützenhaus (Zofingen), Schweiz